Nilo kan syfta på:

Colombia 

 Nilo (kommun), Cundinamarca, 
 Nilo (ort), Cundinamarca,

Egypten 

 Nilen (vattendrag i Egypten),